L’appaloosa est une race de chevaux de selle.

Ce terme peut également désigner : 

 The Appaloosa, le titre original du film L'Homme de la Sierra ;
 Appaloosa, un western américain réalisé par Ed Harris sorti en 2008 ;
 , un groupe de musique electro-pop.
 Appaloosa, une entreprise SaaS proposant des magasins d'applications privés pour les entreprises.

Voir aussi 
 Appalousa